Ifigénia ou Ifigênia
 Ifigénia, filha de Agamemnon e Clitemnestra, na mitologia grega
 Ifigênia da Etiópia, santa católica
 112 Ifigênia, asteroide

Iphigenia
 Iphigenia, género botânico
 Iphigenia (filme), produção grega de 1977 sobre o mito grego

Desambiguação
Desambiguações de topônimos